Нитрат железа — неорганическое химическое соединение, соль азотной кислоты и железа:

Нитрат железа(II)
Нитрат железа(III)

Соли железа
Соединения железа по алфавиту